4 jeziora w Polsce:
 Jezioro Zgniłe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Miłki
 Jezioro Zgniłe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko (południowe)
 Jezioro Zgniłe – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko (północne)
 Jezioro Zgniłe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów

Przypisy